Атикамек (атикамекв) может относиться к:

 Атикамек (племя) — индейское племя, проживающее в Квебеке
 Атикамек (язык) — язык племени атикамек